Ла Вангвардија има више значења:

 Ла Вангвардија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вангвардија, Клаудио Зуњига (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вангвардија, Маријано Агире (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вангвардија, Марио Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вангвардија, Хоел Сантос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику